4 miejscowości w Polsce: 
 Rusko – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Malczyce, niem. Rauße 
 Rusko – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Strzegom, niem. Rauske 
 Rusko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Jaraczewo 
 Rusko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Darłowo, niem. Rußhagen

gmina w Finlandii
 Rusko (Finlandia)

Nazwa odnosi się też do:
 Rusko – brytyjski dj, producent muzyki elektronicznej z gatunku dubstep.
 Andrzej Rusko (ur. 1951) – polski przedsiębiorca i działacz sportowy.